Альберс або Алберс (; ; ) — прізвище. Відомі носії:
 Анні Альберс — німецько-американська художниця
 Ганс Альберс — німецький актор
 Крістіян Алберс — нідерландський автогонщик

Див. також 
 Альберс (Іллінойс)